HAMC son las siglas de varios conceptos:

 HAMC: El club Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), más conocido como Hells Angels (Literalmente Ángeles del Infierno) es una organización de motociclistas mundial, cuyos miembros usualmente utilizan motocicletas de alta cilindrada Harley-Davidson.
 HAMC: Una importante fábrica de aeronaves de la República Popular de China.